{{Infobox animanga personaje serie
|serie =
|nombre = 
|otrosnombres = 
|edad = 22 años
|altura = 1,85
|peso = 74
|ocupación = Dios Guerrero (después de la muerte de su hermano) 
|procedencia = Asgard
|tipoextra =  
|extra =  
|relevancia = 
|familia = Syd de Mizar Zeta (hermano gemelo)
|seiyu = Yū Mizushima
|doblador =  Ignacio Gijón José Ruiz Lifante  Jorge Roig Jr  César Arias  Benjamín Rivera (1 cap.) Jesús Barrero (como niño)  
}}

 es un personaje del anime Saint Seiya conocido como Los Caballeros del Zodiaco. Es la sombra de su hermano gemelo Syd de Mizar Zeta. Posteriormente después de la muerte de su hermano este se convierte en un Dios Guerrero de Asgard.

Personalidad 
Desde el principio Bud se muestra como un caballero con un carácter complejo. Su infancia, sobre todo cuando fue abandonado por sus padres para quedarse con Syd, lo marcó profundamente, por lo que es muy arrogante y solitario, así como la envidia hacia su hermano. Su único objetivo es convertirse en un caballero de Asgard en lugar de Syd, para poder mostrar al mundo su fuerza y que es superior a su hermano gemelo. Alcor demuestra tenerle afecto a su hermano en el combate contra shun pero este afirma haberlo defendido sólo porque era su deber como caballero sombra. En cambio, como se puede descubrir a través del Hōō Gen Ma Ken de Ikki, Bud y Syd se tienen un gran afecto, al final Bud comprende que Syd no tuvo de ninguna manera la culpa de su salida.

Biografía

Infancia 
Bud y Syd eran gemelos de una de las familias más ricas en Asgard, pero debido a las leyes locales que les impedían tener más de un hijo, ya que los gemelos eran señal de mal presagio, abandonaron a uno de los dos niños al nacer, siendo Bud dejado en pleno bosque en mitad de una tormenta. Afortunadamente un hombre de una familia pobre lo encontró y lo crio como su hijo mientras que Syd se quedó con sus padres. Un día, mientras que Bud cazaba un conejo los dos hermanos se encontraron por casualidad en el bosque, Syd sin darse cuenta de que estaba al frente de su hermano (supuestamente) le entregó una daga para que no matara al conejo, la daga era igual a la que él tenía. En ese momento Bud se da cuenta de que los que estaban ante él eran sus padres y su hermano gemelo. Lleno de odio entrenó solo y muy duro para poder volverse más fuerte y así hacerse con la armadura de Zeta.

Saga de Asgard 
A pesar de lo duro que entrenó y ser quizás el guerrero más fuerte de Asgard junto con Siegfried de Dubhe Alfa, llegó tarde ya que su hermano Syd ya vestía la armadura de Zeta. Hilda, con el anillo de nibelungo, le dijo a este que si su hermano Syd moría el sería el legítimo dueño de la armadura de Zeta, el odio de Bud hacia Syd se vio incrementado por esto también.

Bud permanecía en la sombras oculto desde entonces, protegiendo a su hermano. Fue con él a la casa de Tauro a hacerse de Aldebarán, sabiendo que su hermano no podría acabar solo con Aldebarán, Bud le aplicó un poderoso golpe traicionero que derrotó al toro, mas no lo mató, pues pudo esquivar lo "mortal" del ataque en el último segundo. 

Durante la batalla contra los caballeros de bronce en el palacio del Vallhala observa como Syd es derrotado por Shun de Andrómeda luego de esto aparece para atacar a Shun pero luego aparece Shaina para contarle a shun que Syd y Bud son hermanos y en ese momento se enfrenta con Bud pero es fácilmente derrotada, cuando Bud se propone a terminar con Shaina y Shun aparece Ikki de Fénix para enfrentarse a Bud, luego de una difícil pelea ikki le hace entender a Bud que el en realidad quería a su hermano, antes de morir Syd le dice que él conocía su existencia y que desearía que el fuera el dios guerrero de Zeta, al final Bud entendió que su hermano no tuvo culpa de su suerte y se va llevádose el cadáver de Syd. Al final de la Saga de Asgard aparece en la nieve al lado de su hermano, cerca de su lugar de nacimiento, aunque se desconoce si Bud también murió.

Técnicas especiales 
 Garra de la Sombra del Tigre Vikingo: Bud golpea al oponente con sus uñas afiladas que adquieren la apariencia de unas garras reales, a una velocidad cercana o igual a la luz. A diferencia del ataque de Cyd que congelan el enemigo los disparos de Bud parecen quemar al enemigo.

Personajes de Saint Seiya

pt:Bud de Alkor